Владимир Георгиевич Смирнов (род. 23 ноября 1932 года) — советский хоккеист с мячом, тренер, организатор спорта.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в детской школе «Сталинец».

Позже играл в ведущих клубах Москвы — «Спартак»,
«Буревестник», «Динамо».

В 1960 году выступал за подмосковный «Вымпеле».

Долгие годы работал тренером. Кроме «Динамо» работал в поселке им.дзержинского московской области]], Мончегорске, Краснотурьинске, Иркутске.

Достижения 
 Вице-чемпион СССР — 1959
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1956, 1960, 1963

Ссылки 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Спартак» Москва
Игроки КХМ «Буревестник» Москва
Игроки КХМ «Вымпел»
Тренеры КХМ «Динамо» Москва
Тренеры КХМ «Североникель»
Тренеры КХМ «Маяк»
Тренеры КХМ «Байкал-Энергия»